Государственный орёл () — герб, который являлся официальным государственным символом нацистской Германии (с 1943 г. — Великогермании).
 
После того, как Адольф Гитлер пришёл к власти в 1933 году, орёл Веймарской республики был сохранён до 1935 года.
Находившаяся у власти НСДАП использовала в качестве своей эмблемы чёрного орла, державшего в лапах стилизованный дубовый венок, со свастикой в центре. Партия использовала орла, который смотрит на своё левое крыло и, будучи символом нацистской партии, он назывался Партийный орёл ().

Нацистский символ в качестве национального герба 
После 1935 года нацисты представили свой партийный символ в качестве национального герба.
Эта версия орла символизировала империю и поэтому называлась Государственным (Имперским) орлом (Reichsadler). Его можно отличить от Партийного орла по тому, что орёл смотрит на своё правое крыло.

Эмблема была учреждена декретом Адольфа Гитлера 1 ноября 1935 года:
Чтобы выразить единство партии и государства в том числе и в связи с их эмблемами, я решил:
Статья 1 Национальной эмблемой Империи становится эмблема Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
Статья 2 Национальная эмблема вермахта остаётся нетронутой. 
Статья 3 Закон об Имперском гербе и императорском орле от 11.11.1919 г. (Reichsgesetzbl. Pg 1877) отменяется.
Статья 4 В соответствии с поручением фюрера, Имперским министром внутренних дел будут приняты правила, необходимые для осуществления статьи 1.
 
 Фюрер и канцлер Адольф Гитлер
 Положение о гербе империи от 5 ноября 1935 г.

7 марта 1936 года Гитлер добавил, что:
В правилах, касающихся Национальной эмблемы Империи от 5 ноября 1935 г., статью 1 изложить следующим образом: Государственным гербом Империи является свастика, окружённая дубовым венком, на дубовом венке расположен орёл с распростёртыми крыльями. Голова орла обращена вправо.
 Фюрер и канцлер Адольф Гитлер
 Декрет о разработке Национального герба Империи от 7 марта 1936 г.

См. также 
 Флаг нацистской Германии

Источники 
 Norbert Weyss: Der Doppeladler — Geschichte eines Symbols. In: Adler Heft 3, 1986, S. 78 ff.
 Verordnung über das Hoheitszeichen des Reichs. Vom 5. November 1935 (нем.)
 Verordnung über die Gestaltung des Hoheitszeichens des Reichs. Vom 7. März 1936 (нем.)

Государственные символы нацистской Германии
Гербы Германии
Третий рейх
Гербы с изображением орла
Гербы с изображением дубового венка